Муслимани могу бити:

 Муслимани у верском смислу, општи назив за све следбенике исламске вере
 Срби муслимани, припадници српског народа који су по вероисповести муслимани, односно следбеници исламске вере
 Mуслимани у Србији, сви следбеници исламске вере који живе на подручју Србије
 Mуслимани у Црној Гори, сви следбеници исламске вере који живе на подручју Црне Горе
 Муслимани у Хрватској, сви следбеници исламске вере који живе на подручју Хрватске

 Муслимани (народ) у етничком смислу, припадници муслиманског народа у бившој Југославији и државама-наследницама
 Етнички Муслимани у Србији, припадници муслиманске етничке мањине у Србији
 Етнички Mуслимани у Црној Гори, припадници муслиманске етничке мањине у Црној Гори
 Етнички Mуслимани у Босни и Херцеговини, припадници муслиманске етничке мањине у Босни и Херцеговини
 Етнички Mуслимани у Северној Македонији, припадници муслиманске етничке мањине у Северној Македонији
 Етнички Mуслимани у Хрватској, припадници муслиманске етничке мањине у Хрватској

 Млади муслимани у политичком смислу, припадници посебне панисламистичке организације
 Торбешки муслимани, посебна етнорелигијска скупина у Северној Македонији

Види још 
 Муслимани у Босни и Херцеговини (вишезначна одредница)
 Муслимани у Северној Македонији (вишезначна одредница)